Алексей Григорьевич Маковецкий (родился 27 марта 1983 в Ростове-на-Дону) — российский регбист, внутренний трёхчетвертной клуба «Ростов».

Карьера

Клубная 
Выступал ранее за московский регбийный клуб «Слава», в «Красном Яре» с 2009 года .

В сборной 
В сборной дебютировал 23 января 2010 в матче против Намибии. Провёл 41 игру и набрал 25 очков за 5 попыток. Участник чемпионата мира 2011 года.

Ссылки 
 Состав команды «Красный Яр» 
 

Регбисты России
Игроки РК «Слава»
Игроки РК «Красный Яр»
Игроки РК «Богатыри»
Игроки сборной России по регби